Серфсајд Бич има више значења:
 Серфсајд Бич (Тексас)
 Серфсајд Бич (Јужна Каролина)